Брехов може бити:

 Брехов (Требишов), () насељено мјесто у округу Требишов, Кошички крај, Словачка Република
 Брехов (Чешке Будјејовице), () насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република